Wereschtschagin ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Jurjewitsch Wereschtschagin (1889–1944), sowjetischer Limnologe
 Leonid Fjodorowitsch Wereschtschagin (1909–1977), ukrainisch-russischer Physiker, Chemiker und Hochschullehrer
 Lukjan Alexejewitsch Wereschtschagin (1672–1713), russischer Schiffbauer
 Pjotr Petrowitsch Wereschtschagin (1836–1886), russischer Landschaftsmaler
 Wassili Wassiljewitsch Wereschtschagin (1842–1904), russischer Kriegsmaler